Ел Потреро Вијехо има више значења:

 Ел Потреро Вијехо (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Потреро Вијехо (Уануско), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику